

Фильмы 
 Сделано в Америке — кинокомедия 1993 года с Вупи Голдберг в главной роли.
 Сделано в Америке — американский биографический фильм 2017 года с Томом Крузом в главной роли.
 Сделано в Америке (2007) — финальный эпизод телесериала «Клан Сопрано».
 О. Джей: Сделано в Америке — американский документальный фильм, посвященный спортсмену и актёру О. Джей Симпсону.

См. также 
 Сделано в США (значения)